Kevin O'Connor (n. 1982) – ex calciatore ed allenatore di calcio irlandese 
 Kevin O'Connor (n. 1995) – calciatore irlandese
 Kevin O'Connor – medico statunitense, in servizio alla Casa Bianca
 Kevin J. O'Connor – attore statunitense